Les Pomacanthidae constituent une famille de poissons marins appartenant au vaste ordre des Perciformes (40 % des poissons osseux). Cette famille est composée de huit genres où sont ventilées plus de 80 espèces. Les Pomacanthidae sont communément nommés des Poissons-anges.

Description 

Les poissons-anges ont une taille petite à moyenne selon les espèces concernées. Sachant que le plus petit représentant, par exemple Centropyge aurantia atteint  de long maximum, tandis que son proche parent Pomacanthus arcuatus  avoisine les  de long.
Le corps des poissons-anges offre un aspect trapu, fortement comprimé latéralement, de forme ovale et ils sont tous dotés d'un aiguillon operculaire qui est un signe distinctif de l'espèce.
La nageoire dorsale est continue et plusieurs espèces ont des extensions filandreuses qui partent d'un ou plusieurs rayons de leur nageoire anale et/ou de leur nageoire dorsale.
La forme comprimée du corps résulterait d'une adaptation au mode d'alimentation du poisson qui doit évoluer au sein de milieux encombrés tel que les récifs coralliens et donc faciliter l'accès à la nourriture.
Leur livrée est des plus impressionnantes tant les motifs et les teintes offrent une grande diversité.
Les juvéniles ont souvent une livrée complètement différente de celle des adultes surtout pour les espèces du genre Pomacanthus. 

Attention à ne pas confondre le  poisson d'eau douce Pterophyllum avec les membres de la famille des Pomacanthidae dont les noms vernaculaires anglais sont similaires : Angelfish.

Répartition 
Les Pomacanthidae sont présents dans pratiquement toutes les eaux tropicales du globe et même subtropicales pour certaines espèces. Cela comprend donc l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique avec une grande concentration et diversité des espèces dans la partie occidentale de l'océan Pacifique.

Habitat 
Les poissons-anges fréquentent les eaux peu profondes des récifs coralliens et ce rarement au-delà de  de profondeur. Ils apprécient particulièrement les récifs sains avec des anfractuosités, des coraux branchus, des gros blocs et même des épaves où ils peuvent aisément éviter les prédateurs et le cas échéant se mettre à l'abri.

Alimentation 
Le régime alimentaire diffère selon les espèces et participe également à la répartition des espèces sur le récif. Ainsi, les poissons-anges peuvent donc être divisés en trois groupes. D'une part, les herbivores qui sont représentés par le  genre Centropyge, ils sont  de petite taille et vivent en couple dans les zones récifales peu profondes. D'autre part, les planctonophages du genre Genicanthus de taille moyenne et qui évoluent de préférence le long des pentes récifales externes. Et finalement, le reste dont font partie les grands poissons-anges du genre Pomacanthus ou Holacanthus qui ont un régime spécialisé basé essentiellement sur les invertébrés sessiles tels que les éponges, les tuniciers et les ascidies ainsi que les œufs de poissons.

Comportement 
Les poissons-anges selon l'espèce sont soit solitaires, en couples ou en harem centré sur un mâle dominant accompagné de deux à sept femelles. Par contre, ils sont pratiquement tous territoriaux avec une surface défendue variable également selon l'espèce concernée et la taille de l'individu.
Ils ont une activité diurne principalement axée sur le nourrissage.
Une grande partie des Pomacanthidae sont hermaphrodites protogynes, c'est-à-dire que l'animal est d'abord femelle à la maturité sexuelle puis devient mâle soit à la mort du mâle dominant s'il vit en harem soit à partir d'une certaine taille ou d'un laps de temps.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Apolemichthys Burton, 1934
 genre Centropyge Kaup, 1860
 genre Chaetodontoplus Bleeker, 1876
 genre Genicanthus Swainson, 1839
 genre Holacanthus Lacepède, 1802
 genre Paracentropyge Burgess, 1991
 genre Pomacanthus Lacepède, 1802
 genre Pygoplites Fraser-Brunner, 1933

Le cladogramme suivant montre les relations entre les genres et le fait qu'Apolemichthys et Centropyge ne sont pas des genres monophylétiques dans leur composition actuelle :

Références taxinomiques

Références 

Pomacanthidae
Perciformes (nom scientifique)